Otto von Watzdorf ist der Name folgender Personen:

* Otto von Watzdorf (Politiker) (1801–1860), deutscher Jurist und Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung 
 Otto von Watzdorf (Landrat) (1841–1898), deutscher Landschaftsdirektor und Landrat